HMS Brännaren kan syfta på:

 – ett trängfartyg (tankfartyg) i svenska flottan sjösatt 1933
 – ett trängfartyg (tankfartyg) i svenska flottan sjösatt 1972